

Patronyme 
 Sevan Arabian est un artiste français d'origine arménienne
 Ghislaine Arabian est une cuisinière française
  Monique Arabian est une danseuse française

Chevaux 
 Godolphin Arabian est un cheval de race
 Darley Arabian est un pur-sang arabe

Jeux 
  est une collection de cartes Magic
 Tales of the Arabian Nights est un flipper produit par Williams Electronics Games

Jeu vidéo 
 , un jeu vidéo sorti en 1983 sur Amstrad CPC, Commodore 64, NES, ZX Spectrum et sur borne d'arcade ;
 , un jeu vidéo sorti en 1984 sur Amstrad CPC, BBC Micro, Commodore 64, Acorn Electron, ZX Spectrum ;
 , un jeu vidéo sorti en 1992 sur borne d'arcade ;
 , un jeu vidéo sorti en 1992 sur borne d'arcade Taito F3 (réédité zn 2006 dans   sur PC, PlayStation 2 et ) ;
 , un jeu vidéo sorti en 1993 sur Amiga et Amiga CD32 ;
 , un jeu vidéo sorti en 2001 sur PC ;
 , un jeu vidéo sorti en 1996 sur Super Famicom au Japon ;
 , un jeu vidéo sorti en 2016 sur Android et iOS.